Jan Dołmat Isajkowski (zm. 1628) – podkomorzy oszmiański
 Jan Dołmat Isajkowski (zm. 1659) – kasztelan smoleński, łowczy wielki litewski